Stenörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenörarna, Karleby, Österbotten, 
 Stenörarna, Borgå, Nyland, 
 Stenörarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Stenören

Robotskapade Finlandförgreningar